Народный поэт (писатель) Республики Дагестан — почётное звание Республики Дагестан. Учреждено законом Республики Дагестан от 2 октября 1995 года № 6 «О государственных наградах Республики Дагестан».

Основания награждения 
Звание присваивается поэтам, писателям, драматургам, прозаикам, литературоведам, создавшим выдающиеся, широко известные художественные произведения, значительные литературоведческие труды.

Народные поэты 
 Цадаса, Гамзат — аварский советский поэт и драматург, переводчик, государственный деятель. Народный поэт Дагестанской АССР (1934).
 Гаджиев, Загид Гаджиевич — аварский поэт, переводчик и драматург. Народный писатель Дагестанской АССР (1958). 
 Расул Гамзатов — аварский, советский поэт и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР (1959).
 Гаирбекова, Машидат Гаджиевна — советская и аварская поэтесса. Народная поэтесса Дагестанской АССР (1969).
 Алиева, Фазу Гамзатовна — советская, аварская поэтесса и прозаик. Народная поэтесса Дагестанской АССР (1969). 
 Муталиб Митаров — табасаранский поэт и писатель. Народный писатель Дагестана (1990). 
 Магомедов, Муса Магомедович — аварский поэт и писатель. Народный писатель Дагестана (1991).
 Абасов Магомед Абасович — советский и российский аварский поэт, народный поэт Республики Дагестан (1995).
 Даганов Абдулла Газимагомедович — аварский поэт и прозаик, переводчик. Народный поэт Дагестана (1997).
 Ахмедов Магомед Ахмедович — аварский, российский поэт. Председатель Союза писателей Дагестана (2005).
 Зайнулабидов, Максуд Магомедович — аварский, российский поэт и писатель. Народный поэт Дагестана (2012).
 Расулова Баху-Меседу Гаджиевна — российская аварская поэтесса. Народная поэтесса Дагестана (2014).
 Батирова, Залму Магомедовна — советская и российская аварская поэтесса. Народная поэтесса Дагестана (2015).
 Казиев, Шапи Магомедович — советский и российский писатель, историк и драматург. Народная писатель Дагестана (2016).
 Магомедов, Курбанмагомед Рамазанович — аварский поэт и писатель. Народный писатель Дагестана (2016).
 Гамзаев, Магомед Алиевич — аварский поэт и писатель. Народный писатель Дагестана (2017).
 Абдулхалимов Магомед Абдулхалимович — аварский поэт и писатель. Народный писатель Дагестана (2018).
 Магомедова, Сабигат Усмановна — российская аварская поэтесса. Народная поэтесса Дагестана (2019).

Национальный состав 
Среди народных писателей и поэтов национальный состав следующий:
 Аварцы - 17
 Кумыки - 14
 Лезгины - 10
 Даргинцы - 7
 Лакцы - 7
 Русские - 2
 Табасаранцы - 2
 Ногайцы - 2
 Таты - 1

Присвоение почётного звания по годам

Первые народные 
 Первыми поэтами, получившими это почётное звание, стали: Сулейман Стальский (лезгин), Гамзат Цадаса (аварец) и Абдулла Магомедов (кумык). 
 Первый лакец, народный поэт Дагестана - Абуталиб Гафуров.
 Первый даргинец - Ахмедхан Абу-Бакар.
 Первая народная поэтесса - Фазу Алиева.
 Первый табасаранец - Муталиб Митаров.
 Первый и единственный тат - Хизгил Авшалумов.
 Первая ногайка- Бийке Кулунчакова.
 Первая русская - Наталья Капиева.

Самые, самые 
 Самый молодой народный поэт (писатель) Дагестана — Расул Гамзатов (стал им в 35 лет)
 Самая пожилая народная поэтесса (народный поэт) — Наталья Капиева (стала им в 90 лет)

Народный писатель (поэт) Дагестанской АССР

1934 
 Магомедов А. (1869—1937)
 Сулейман Стальский (1869—1937)
 Цадаса Г. (1877—1951)

1939 
 Гафуров А. (1882—1975)

1940 
 Акавов А. (1909—1958)

1943 
 Хурюгский Т. (1893—1959)

1951 
 Казияв А. (1888—1964)

1958 
 Гаджиев З. (1898-1971)

1959 
 Гамзатов Р. (1923—2003)

1964 
 Аджиев А. (1914—1991)

1966 
 Хаппалаев Ю. (1916—2006)

1969 
 Абу-Бакар А. (1931—1991)
 Алиева Ф. (1932—2016)
 Гаирбекова М. (1927—2015)

1971 
 Меджидов К. (1911—1974)

1978 
 Рашидов Р. (1928—2011)

1982 
 Рабаданов С. (1932—1995)

1990 
 Аджаматов А. (1910—1998)
 Митаров М. (1920—2011)

Год присвоения неизвестен 
 Магомедов М. (1926—1997)
 Мурадов Ш.-Э. (1913—1996)
 Сулейманов А.-В. (1909—1995)

Народный писатель (поэт) Республики Дагестан

1992 
 Авшалумов Х. (1913—2001)
 Яхьяев М.-С. (1922—2006)

1994 
 Кулунчакова Б. (род. в 1946)
 Курбанова С. (1920—2010)

1995 
 Абасил Магомед (1932—2014)

1996 
 Атабаев М. (1938—2017)

1997 
 Даганов А. (1940—2012)
 Расулов М.-Р. (1936—2017)

1998 
 Абуков К. (род. в 1938)

1999 
 Капиева Н. (1909—2002)
 Салимов Б. (1929—2014)
 Хаметова Х. (род. в 1938)

2000 
 Гамидов М. (1930—2016)

2005 
 Ахмедов М. (род. в 1956)

2010 
 Абдулманапова А. (род. в 1946)
 Давыдов М. (род. в 1939)
 Джачаев А. (род. в 1939)
 Керимов И. (1922—2012)
 Мантаева У. (1924—2011)

2012 
 Увайсов С. (род. в 1935)
 Зайнулабидов М. (род. в 1938).

2013 
 Алишева Ш.-Х. (род. в 1947)
 Исмаилов А. (род. в 1947)

2014 
 Ахмедова М. (род. в 1952)
 Расулова Б. (род. в 1954)
 Колюбакина М.

2015 
 Батирова З. (род. в 1941)
 Касумов С. (род. в 1946)

2016 
 Исрапилова К. (род. в 1961)
 Казиев Ш. (род. в 1956)
 Кардаш А. (род. в 1961)
 Дадашев М.
 Магомедов К. (род. в 1951)

2017 
 Аджиев Б. (род. 1950)
 Гамзаев М. (род. 1966)

2018 
 Абдулхалимов М. (род. 1936)
 Бабаханов Майрудин Бабаханович (род. 1958) 
 Багомедов Расул Мусаевич. (род. 1932)
 Шахмарданов Шахвелед Ибрагимович. (род. 1948)

2019 
 Магомедова, Сабигат Усмановна (род. 1962)
 Мусаев, Кичибек Мусаевич (род. 1937)

2022

 Курбан Халикович Акимов (род. 1938)
 Анварбек Кутеевич Култаев (род. 1940)

Примечания

Ссылки 
 закон Республики Дагестан от 2 октября 1995 года № 6 «О государственных наградах Республики Дагестан»

Народные писатели субъектов Российской Федерации
Почётные звания в литературе
Почётные звания Дагестана